Okręty US Navy o nazwie USS  "Warbler":
 Pierwszy "Warbler" (AM-53) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1919-1946.
 Drugi "Warbler" (MSC-206) był trałowcem typu Redwing, który był w amerykańskiej służbie w latach 1955-1970. Sprzedany Fidżi, rozbił się i spłonął w 1996.

Warbler